Бабаново — название населённых пунктов в России:

 Бабаново — деревня в Островском районе Костромской области.
 Бабаново — деревня в Кировском районе Ленинградской области.